Palácio dos Patriarcas pode referir-se a um dos seguintes palácios:

 Palácio dos Patriarcas - nome pelo qual também é conhecido o Palácio Burnay, antiga residência de Verão dos patriarcas de Lisboa;
 Palácio dos Patriarcas, nome alternativo do Palácio da Mitra ou Palácio dos Arcebispos, em Santo Antão do Tojal;
 Palácio dos Patriarcas - palácio dos patriarcas ortodoxos russos no Kremlin de Moscovo.

Desambiguação